Petrovec kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Petrovec, Nordmakedonien, ort, Opsjtina Petrovec, 
 Petrovec (kommun),